Український голос (Вінніпег)
 Український голос (Кіровоград)
 Український голос (Луцьк)
 Український голос (Перемишль)
 Український голос (Проскурів)